Almeda ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Almeda (South Carolina), im Hampton County
 Almeda (Texas), im Harris County
 Almeda Beach, im Bay County, Michigan
 Almeda Genoa, im Harris County, Texas
 Almeda Manor, im Harris County, Texas
 Almeda Plaza, im Harris County, Texas

Personen:
 Almeda Riddle (1898–1986), US-amerikanische Sängerin

Sonstiges:
 Almeda University, US-amerikanische Online-Universität
 Almeda GmbH, Tochterfirma der SHL Telemedizin GmbH München
 Almeda Ditch, Kanal im Jackson County, Colorado
 Almeda Lake, See im Flathead County, Montana
 Almeda Mine, Mine im Josephine County, Oregon
 Almeda County Park, Park im Josephine County, Oregon
 Almeda Park, Park im Harris County, Texas
 Almeda Plaza Park, Park im Harris County, Texas

Siehe auch:
 Almeida
 Almedia